Palazzo Landriani può riferirsi a:
Palazzo Landriani di Milano
Palazzo Landriani di Portici